«Sainte-Sophie» puede referirse a:

Toponimia 
Divisiones administrativas
 Sainte-Sophie, municipio de Quebec, Canadá.
 Sainte-Sophie-de-Lévrard, parroquia de Quebec, Canadá.
 Sainte-Sophie-d'Halifax, municipio de Quebec, Canadá.
Lugares
 Muelle Sainte-Sophie, Moscú, Rusia.